Il doppio maschile del Nature's Way Sydney Tennis International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nella prima edizione del torneo Brydan Klein e Dane Propoggia hanno battuto in finale Alex Bolt e Nick Kyrgios 6–4, 4–6, [11–9].

Teste di serie

  Brydan Klein /  Dane Propoggia (campioni) 
  Samuel Groth /  John-Patrick Smith (ritirati)

  Purav Raja /  Divij Sharan (semifinale)
  Chris Guccione /  Matt Reid (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nature's Way Sydney Tennis International 2013
ATP Challenger Tour 2013